Ален I:
 Ален I Великий (ум. 907) — граф Ванна, Нанта, король Бретани.
 Ален I д'Авогур (ум. 1212/1213) — граф де Пентьевр с 1177, граф Трегье и сеньор де Гоэлё.